

Населені пункти та їхні частини
 Уляскі — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Уляскі — село в гміні Червонка Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Уляскі — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Уляскі — колонія в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Уляскі — лісова осада в гміні Червонка Маковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки